Die Western & Southern Open 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 15. bis 22. August 2021 in Mason, Ohio bei Cincinnati stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das sechste von acht Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Cincinnati auch die Western & Southern Open der Damen statt.

Titelverteidiger war im Einzel Novak Đoković sowie im Doppel Pablo Carreño Busta und Alex de Minaur.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. vier topgesetzten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Preisgeld betrug 4.845.025 US-Dollar, während sich die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten auf 5.404.435 US-Dollar beliefen.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 14. und 15. August 2021 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgeschüttet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 125 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Mason (Ohio)